«Бокс» — немой короткометражный фильм Макса Складановского. Премьера состоялась в Германии в 1895 году (более точная дата — Германия, 1 ноября 1895 года), а 5 ноября 2009 года фильм был показан в рамках Португальского кинофестиваля.

Сюжет 
Грейнер и Юджин Сэндоу демонстрируют свои трюки.

См. также 
 Бокс с кенгуру

Ссылки 
 
 Информация о фильме на сайте IWF Wissen und Medien
 Кадр из фильма (сверху вниз восьмая картинка) на сайте HS-Augsburg
 Кадр из фильма (слева направо последняя картинка) на сайте Stumfilm

Немые фильмы Германии
Короткометражные фильмы 1890-х годов
Документальные фильмы Германии
Фильмы Макса Складановского
Фильмы Германии 1895 года